DCS est un sigle, qui signifie :
 Digital Cellular System, une variante du GSM sur la bande des 1800 MHz ;
 Digital Code squelch, un code en usage dans les émetteurs-récepteurs ;
 Data Communication Service, le nom commercial du réseau X.25 en Belgique ;
 Distributed Control System (en français, système numérique de contrôle-commande) ;
 Digital Combat Simulator, un simulateur de vol de combat ;
 , 0x90 en hexadécimal, selon la norme ISO/CEI 8859-1 ;
  ;
 Diffuse Correlation Spectroscopy ou Diffusion Correlation Spectroscopy, une technique de mesure de la vélocité sanguine dans les tissus vivants à base de lumière infrarouge ;
 dossier communal synthétique, porté à connaissance sur les risques naturels à destination des Maires (issue du DDRM) ;
 direction cohésion sociale ;
 dépenses courantes de santé ;
 Dealer Communication System.
 Dichlorosilane, un composé chimique principalement utilisé dans l'industrie microélectronique.

DCS est un code, qui signifie :
 Aéroport de Doncaster, en Angleterre, selon le code AITA des aéroports.

Code